Stránka může být: 
 strana (plocha listu) – plocha listu písemného či tištěného materiálu,
 kratší označení pro webovou stránku,
 souvislý úsek virtuální paměti, která je implementována tzv. stránkováním,
 některý z dalších významů slova strana.

místní názvy:
 Stránka (okres Mělník), obec v okrese Mělník
 Stránka (Čistá), část obce Čistá v okrese Mladá Boleslav 
 Stránka (Zápy), jižní část města Zápy v okrese Praha-východ
 Stránka, název ulice v obci Hradec nad Moravicí
 Malá stránka, název ulice v obcích Střelice a Velké Meziříčí

Související články 
 Malá Strana (rozcestník)

Externí odkazy